Aqua (lateinisch für Wasser) steht für
 Aqua (Album), Album der englischen Band Asia
 Aqua (Band), dänische Band 
 Aqua (Chicago), Wolkenkratzer in Chicago
 Aqua (macOS), grafische Benutzeroberfläche des Betriebssystems Mac OS X/​OS X/​macOS von Apple
 Aqua (Manga), Manga-Serie von Kozue Amano
 Aqua, italienisches Musikprojekt, siehe Milky
 Aqua (Satellit), Forschungssatellit der NASA
 Aquamarin, Abkürzung
 die INCI-Bezeichnung für Wasser
 Aqua (Pennsylvania), Ort im Franklin County
 Aqua Fria Creek, Fließgewässer im Dallam County, Texas
 Aqua Ramon Creek, Fließgewässer im Rio Grande County, Colorado
 Aqua Run, Fließgewässer im Henry County, Indiana
 Aqua Caliente Mine, Mine im Tuolumne County, Kalifornien

In der römischen Antike wurde der Singular Aqua zur Bezeichnung von Aquädukten verwendet:

 Aqua Alexandrina, heute Acqua Felice
 Aqua Alsietina, auch Aqua Augusta
 Aqua Appia
 Aqua Augusta, siehe Serino-Aquädukt
 Aqua Caerulea
 Aqua Curtia
 Aqua Marcia, siehe auch Aqua Augusta
 Aqua Traiana, heute Fontana Paola
 Aqua Virgo

Der Plural Aquae wurde in der römischen Antike mit entsprechender Ergänzung zur Bezeichnung von Orten mit (Thermal-)Quellen und Heilbädern verwendet:

 Aquae (Baden-Baden)
 Aquae, heute Baden (Niederösterreich)
 Aquae, heute Călan
 Aquae Albulae, Quellgebiet 6 km westlich von Tivoli in Italien
 Aquae Apollinares, heute Canale Monterano
 Aquae Apollinares Novae, heute Vicarello bei Bracciano in Italien
 Aquae Arnemetiae, heute Buxton (Derbyshire)
 Aquae Balissae, heute Daruvar in Kroatien
 Aquae Bilbilitanorum, siehe Bilbilis
 Aquae Bormonis, heute Bourbon-Lancy
 Aquae Calidae, mehrere Orte
 Aquae Caeretanae, Piano della Carlotta, westlich von Sasso in Italien
 Aquae Convenarum, heute Capvern im Département Hautes-Pyrénées in Frankreich
 Aquae Cutiliae, Mineralquelle im Gebiet der Sabiner an der Via Salaria, zwischen dem heutigen Cittaducale und Castel Sant’Angelo in Latium
 Aquae Dacicae, 20 km südöstlich des heutigen Sidi Slimane in der marokkanischen Provinz Kénitra
 Aquae Flaviae, heute Chaves (Portugal)
 Aquae Flavianae, heute Hammam Essalihine in der Provinz Khenchela in Algerien, siehe auch Liste römischer Kuppeln und Liste der größten Kuppeln ihrer Zeit
 Aquae Granni, heute Aachen
 Aquae Gratianae, auch Aquae Allobrogium, heute Aix-les-Bains
 Aquae Helveticae, heute Baden AG
 Aquae Iasae, heute Varaždinske Toplice in Kroatien
 Aquae Labanae, heute Bagni di Grotta Marozza bei Monterotondo (Latium) in Italien
 Aquae Mattiacorum, heute Wiesbaden
 Aquae Neapolitanae, heute Bagni di Sardara bei Sardara
 Aquae Neri, heute Néris-les-Bains
 Aquae Passeris, westlich von Viterbo
 Aquae Patavinae, heute Abano Terme
 Aquae Persianae, heute Hammam-Lif
 Aquae Segestanae, heute Terme Segestane bei Castellammare del Golfo auf Sizilien
 Aquae Segetae, Sceaux-du-Gâtinais im Département Loiret in Frankreich
 Aquae Sextiae, heute Aix-en-Provence
 Aquae Siccae, beim heutigen Cazères im Département Haute-Garonne in Frankreich
 Aquae Sinuessanae, heute Bagni Solfurei bei Mondragone (Kampanien)
 Aquae Statiellae, heute Acqui Terme
 Aquae Sulis, heute Bath
 Aquae Sulphurae, heute Ilidža in Bosnien-Herzegowina
 Aquae Tacapitanae, heute El Hamma (Gabès)
 Aquae Tarbellicae, heute Dax
 Aquae Tauri, heute Terme Taurine, nordöstlich von Civitavecchia
 Aquae Thibilitanae, heute Hammam Meskhoutine, 15 km westlich von Guelma in Algerien
 Aquae Villae, siehe Badenweiler

Dazu gehören auch folgende Titularbistümer der römisch-katholischen Kirche:
 Titularbistum Aquae Albae in Byzacena
 Titularbistum Aquae Albae in Mauretania
 Titularbistum Aquae Flaviae
 Titularbistum Aquae in Byzacena
 Titularbistum Aquae in Dacia
 Titularbistum Aquae in Mauretania
 Titularbistum Aquae in Numidia
 Titularbistum Aquae in Proconsulari
 Titularbistum Aquae Novae in Numidia
 Titularbistum Aquae Novae in Proconsulari
 Titularbistum Aquae Regiae
 Titularbistum Aquae Sirenses
 Titularbistum Aquae Thibilitanae

Siehe auch:
 Acqua
 Acquah
 AQUA-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen GmbH
 AQWA
 Agua